Olga Miranova, actriz reconocida por su papel en la película "come and see" o MASACRE:ven y mira en españa, su carrera cinematográfica es muy corta, contando con tan solo una película en su repertorio. Eso no impide que fuese muy reconocida y tuviese un amplio catalogo de logros en su vida.